Винатеријас има више значења:

 Винатеријас (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Винатеријас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Винатеријас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику